Лидделл или Лиддел () — фамилия. Известные носители:
 Лидделл, Алиса (1852—1934) — прототип персонажа Алисы из книги «Алиса в стране чудес».
 Лидделл, Билли (1922—2001) — шотландский футболист, левый полузащитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии.
 Лиддел Гарт, Бэзил Генри (1895—1970) — английский военный историк и теоретик, оказавший большое влияние на развитие механизированной войны в XX веке, а также на теорию стратегии в целом.
 Лидделл, Генри (1811—1898) — британский филолог-классик и лексикограф.
 Лидделл, Клайв (1883—1956) — генерал Британской армии, губернатор Гибралтара с 1939 по 1941 годы.
 Лидделл, Седрик (1913—1981) — канадский гребец, тренер по гребле.
 Лидделл, Чак (род. 1969) — профессиональный кикбоксер, специалист по смешанным боевым искусствам.
 Лидделл, Эрик (1902—1945) — шотландский легкоатлет, известный под прозвищем «летающий шотландец».

См. также 
 Барон Уэйк из Лидделла — баронский титул в средневековой Англии, существовавший в 1295—1408 годах.